

Religione 
 Isaia – profeta biblico
 Libro di Isaia – libro attribuito al profeta Isaia

Arte 
 Isaia – dipinto a olio di Fra Bartolomeo nella Galleria dell'Accademia a Firenze
 Isaia – affresco di Michelangelo nella Volta della Cappella Sistina

Persone 
 Alessio Isaia – giocatore di poker italiano
 Lino Isaia – politico tokelauano
 Pelenike Isaia – politico tuvaluano
 Roberto Isaía – musicista e chitarrista argentino

Altro 
 Isaia – nome proprio di persona italiano maschile
 Isaia – cognome italiano
 Isaia e Isaia – azienda sartoriale italiana
 Isaia – altro nome di Ih-Oh, personaggio di Winnie the Pooh